«Кавказ-2012» — стратегические командно-штабные учения (КШУ) Южного военного округа, которые проходили 17 — 23 сентября 2012 года в завершение летнего периода обучения в Вооружённых Силах (ВС России).

Тема учений — совершенствование практических навыков командного состава и штабов в планировании и применении войск в условиях равнинно-степной местности с использованием перспективных автоматизированных систем управления, применением высокоточного оружия и новых образцов вооружения.

Практические действия войск отрабатывались на четырёх полигонах: Прудбой, Капустин Яр, Ашулук и Раевское.

Участники учений 
От Сухопутных войск в КШУ приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, около 200 единиц вооружения и военной техники, около 100 единиц артиллерийских орудий.
 Сухопутные войска (СВ)
 49-я армия (49 А)
 5-я отдельная гвардейская мотострелковая Таманская бригада имени М. И. Калинина (5 гв.омсбр) ЗВО (передана по замыслу учений в подчинение командующего 49-й армией)
 58-я армия (58 А)
 20-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (20 гв. омсбр)
 19-я отдельная мотострелковая Воронежско-Шумленская бригада (19 омсбр)
 136-я отдельная гвардейская Уманско-Берлинская мотострелковая бригада (136 гв. омсбр)
 Военно-воздушные силы (ВВС)
 6950-я гвардейская авиационная Донбасская база (6950 гв. АБ)
 6972-я гвардейская авиационная Барановичская база (6972 гв. АБ)
 Военно-Морской Флот (ВМФ)
 Северный флот (СФ)
 большой десантный корабль «Георгий Победоносец» (БДК-45)
 большой десантный корабль «Александр Отраковский» (БДК-55)
 большой десантный корабль «Кондопога» (БДК-182)
 Черноморский флот (ЧФ)
 Каспийская флотилия (КФл)
 414-й отдельный батальон морской пехоты (414 обмп)
 727-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты (727 обмп)
 46-й отдельный береговой ракетный дивизион (46 обрдн)
 Воздушно-десантные войска (ВДВ)
 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (горная) (7 гв. дшд(г))
 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Донская казачья бригада (56 гв. одшбр)
 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД)
 Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)
 Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России)
 МЧС России

Ход учений 
Командно-штабные учения «Кавказ-2012» стартовали 17 сентября 2012 года. Руководителем учений назначен начальник Генерального штаба ВС России Н. Макаров. В первый день учений на розыгрыше тактического эпизода на полигоне Раевское присутствовали в том числе президент, министр обороны, командующие округов, а также иностранные наблюдатели. На Кап-Яре проходили учения подразделений и частей ракетных войск и артиллерии 58-й армии с боевой стрельбой. Также в первый день учений началось выдвижение приданных частей ЗВО на полигон Ашулук.

18 сентября к учениям подключился флот. В Каспийском море проводились ракетные стрельбы, а также преодоление минных заграждений. На Черноморском побережье совместными действиями кораблей (в том числе флагмана ЧФ — ракетного крейсера «Москва»), морской авиации и морской пехоты ЧФ, а также армейской авиации (АА) ЮВО и ВВС была проведена крупнейшая учебная десантная операция. 20 сентября на ЧФ и в Каспийской флотилии корабельными соединениями и береговыми войсками велась учебная и боевая ракетная стрельба. 21 сентября на Каспийской флотилии также был разыгран тактический эпизод с высадкой крупного морского десанта на необорудованном побережье и захватом плацдарма.

Также, 21 сентября на полигоне Капустин Яр был разыгран тактический эпизод, в ходе которого мотострелковая и десантно-штурмовая бригады совместными усилиями, при поддержке АА и ВВС блокировали и уничтожили резервы условного противника в глубине его обороны.

См. также 
 Кавказ-2016

Ссылки 
 КШУ Кавказ-2012 на сайте Минобороны России.
 Видео с учений 
 Розыгрыш тактического эпизода с боевой стрельбой на Раевском полигоне // 17 сентября
 Видеоматериал об открытии учений

Примечания 

Военные учения России
2012 год в России